Lanfredini peut faire référence à :

Patronyme 
 Alessandro Lanfredini (1826-1900), peintre italien
 Giacomo Lanfredini (1680-1741), cardinal italien

Palais 
 Palazzo Lanfredini, palais à Florence